Tuareg membre dels tuaregs, poble nòmada amazic que habita al desert del Sàhara
 Tuareg o llengües tuareg, divisió de la família de les llengües amazigues
 Tuareg, pel·lícula d'aventures i acció italiana